Blíjneie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Blíjneie (Krasnogvardéiskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia